Убальдо Акино Валенсано (, родился 2 мая 1958 года) — парагвайский футбольный судья категории ФИФА.

Биография 
Арбитр ФИФА в 1995—2003 годах. Обслуживал игры Кубка конфедераций 1999 года, чемпионата мира 2002 года, двух Кубков Америки 1999 и 2001 годов (в 2001 году судил финал)., а также квалификационные встречи чемпионатов мира 1998, 2002 и 2006 годов, а также молодёжный чемпионат мира 1997.

После завершения карьеры Акино в 2007—2014 годах работал координатором судей в Парагвайской футбольной ассоциации.

Матчи

Кубок Америки 
 4 июля 1999;  0:3 . Фелисиано Касерес, Луке, Парагвай.
 13 июля 1999;  1:1 (пен. 5:3) . Дефенсорес дель Чако, Асунсьон, Парагвай.
 14 июля 2001;  1:0 . Метрополитано Роберто Мелендес, Барранкилья.
 23 июля 2001;  0:2 . Палогранде, Манисалес.
 29 июля 2001;  1:0 . Немесио Камачо Эль Кампин, Богота.

Чемпионат мира 
 1 июня 2002;  8:0 . Саппоро Доум, Саппоро.
 16 июня 2002;  1:2 . Оита Банк Доум, Оита.

Критика 
Акино подвергся критике за своё судейство в полуфинале Кубка Либертадорес 2001 между бразильским «Палмейрасом» и аргентинским «Бока Хуниорс». Игра проходила на стадионе Бомбонера в Ла-Боке, пригороде Буэнос-Айреса, и завершилась со счётом 2:2. В 2016 году бывший наставник «Палмейрас» Селсо Рот рассказал в интервью ESPN Brasil, что арбитр сознался ему в своём пристрастном судействе после окончания игры, ещё до того, как команда добралась до аэропорта Эсейса.

Примечания 

Футбольные судьи Парагвая
Судьи чемпионата мира по футболу 2002